Les marouettes sont de petits échassiers migrateurs classés dans deux genres différents de la famille des Rallidae. Le terme est un emprunt au provençal marouetto, de même sens, et désignant originellement les « marionnettes », diminutif marotte* en référence à Marie.

Liste des espèces 
 Aenigmatolimnas Peters, 1932
 Marouette rayée — Aenigmatolimnas marginalis (Hartlaub, 1857) — Striped Crake.
 Porzana Vieillot, 1816
 Marouette poussin — Porzana parva (Scopoli, 1769) — Little Crake.
 Marouette de Baillon — Porzana pusilla (Pallas, 1776) — Baillon's Crake.
 Marouette ponctuée — Porzana porzana (Linnaeus, 1766) — Spotted Crake.
 Marouette d'Australie — Porzana fluminea Gould, 1843 — Australian Crake.
 Marouette de Caroline — Porzana carolina (Linnaeus, 1758) — Sora.
 Marouette maillée — Porzana spiloptera Durnford, 1877 — Dot-winged Crake.
 Marouette plombée — Porzana albicollis (Vieillot, 1819) — Ash-throated Crake.
 Marouette brune — Porzana fusca (Linnaeus, 1766) — Ruddy-breasted Crake.
 Marouette mandarin — Porzana paykullii (Ljungh, 1813) — Band-bellied Crake.
 Marouette fuligineuse — Porzana tabuensis (Gmelin,J.F. 1789) — Spotless Crake.
 Marouette de Kusaie — Porzana monasa (Kittlitz, 1858) — Kosrae Crake.
 Marouette de Henderson — Porzana atra North, 1908 — Henderson Crake.
 Marouette à sourcils blancs — Porzana flaviventer (Boddaert, 1783) — Yellow-breasted Crake.
 Marouette grise — Porzana cinerea (Vieillot, 1819) — White-browed Crake.
 Marouette de Laysan — Porzana palmeri (Frohawk, 1892) — Laysan Crake (éteint).
 Marouette d'Hawaii — Porzana sandwichensis (Gmelin,J.F. 1789)  — Hawaiian Crake (éteint).

Notes

Nom d'oiseau ambigu